Pedro Pérez Fernández puede referirse a:
 Pedro Pérez Fernández (dramaturgo) (1885-1956)
 Pedro Pérez Fernández (economista) (1949-2018)